Ка́рла () — деревня в волости Козе уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расстояние до уездного центра — города Таллина — 45 километров. Волостной центр — посёлок Козе — находится в 26 километрах к юго-востоку от деревни. Карла граничит с деревнями Куйвайыэ, Лийва, Лёэра, Киривалла и Канавере. Границу деревни с севера образует шоссе Таллин—Тарту—Выру—Лухамаа. Площадь деревни составляет 11,35 км2.

Через деревню протекает река Куйвайыги.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживали 172 человека, из них 168 (97,7 %) — эстонцы.

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января 2017 года в деревне проживали 179 человек, из них 82 женщины и 97 мужчин.

По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2020 года в деревне проживали 180 человек, из них 86 женщин и 94 мужчины.

Численность населения деревни Карла по данным Департамента статистики:

История 
В письменных источниках поселение впервые упомянуто в Датской поземельной книге 1241 года как Karol, в 1448 году упоминается Karwele, в 1527 году — Karrull, в 1696 году — Karla.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с деревней Карла объединили часть деревни Курена.

В советское время в деревне работал колхоз имени Йоханнеса Лауристина.

В 2003 году в населённом пункте было создано «Общество по развитию деревни Карла». С этого же года в деревне избирается староста.

Достопримечательности 
На территории деревни Карла находятся несколько находящихся под охраной государства культовых камней  и древних селищ, а также старинное кладбище.

Происхождение топонима 
Исследователь финских диалектов и прибалтийско-финских языков   предложил основой названия деревни считать слово «Карво(и)ла» (Karvo(i)la), производное от личного имени Карвой (Karvoi,  — «волосатый»), и для сравнения приводит финскую фамилию Карво(и)нен (Karvo(i)nen) и название деревень «Карвала» (Karvala).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа